Die Fotbollsallsvenskan 1934/35 war die elfte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 1934 und endete am 10. Juni 1935.

IFK Göteborg holte zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den schwedischen Meistertitel. Titelverteidiger Helsingborgs IF und Gefle IF mussten am Ende der Spielrunde in die Division 2 absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Mit 23 Saisontoren eroberte Harry Andersson von IK Sleipner den Titel des Torschützenkönigs.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1934
Fußballsaison 1934/35